Кахаба ():

 Кахаба (река) — река в штате Алабама, США.
  — заброшенный город в штате Алабама, США; столица штата с 1820 по 1825 год.
  — тюрьма для военнопленных (1863—1865) в штате Алабама, США.
 Кахаба — название округа Бибб в штате Алабама, США с 1818 по 1820 год.

См. также 
  — населённый пункт в штате Алабама, США.
  — редкий вид лучепёрых рыб, эндемик реки Кахаба.
  — вид пресноводных улиток, эндемик США, назван в честь реки Кахаба.
 Elimia cahawbensis — вид пресноводных улиток, эндемик США, назван в честь реки Кахаба.